Otsego kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Otsego (Michigan)
Otsego (Minnesota)